Cerro de San Francisco kan syfta på följande platser:

Chile 

 San Francisco (vulkan),

Mexiko 

 Cerro de San Francisco, delstaten Mexiko, Huixquilucan, 
 Cerro de San Francisco, Veracruz, Atzalan, 

Robotskapade Chileförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar